Всесвітня премія фентезі за найкращий твір короткої форми () — нагорода в номінації «коротка форма» (), що присуджується на щорічному  Всесвітньому конвенті фентезі за найкращі оповідання та короткі повісті.

Переможці та номінанти

Примітки 

Всесвітня премія фентезі